Лунный Пьеро () — наименование ряда художественных произведений и творческих коллективов.
 «Лунный Пьеро» — дебютный сборник стихов Альбера Жиро.
 «Лунный Пьеро» — вокально-инструментальный цикл Арнольда Шёнберга (op. 21, 1912) на стихи Жиро.
 «Лунный Пьеро» — балет  1962 года на вокально-инструментальный цикл Шёнберга, — знаменитый, в частности, интерпретацией Рудольфа Нуреева (впервые на сцене Датского Королевского балета в декабре 1976 года, далее со многими другими труппами).
 «» — канадско-германский фильм 2014 года Брюса Лабрюса на музыку Шёнберга.
 «Лунный Пьеро» — советская арт-рок-группа.
  — итальянская прог-рок-группа
  — дебютный альбом итальянской рок-группы Pierrot Lunaire.